New Providence može imati sljedeća značenja:
 otok u Bahamskom otočju, New Providence

Mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama:
New Providence, New Jersey
New Providence, Iowa
New Providence, Pennsylvania,